{{desambiguació|Heraclea}}
 Heraclea de Siracusa, filla del rei Hieró II de Siracusa
 Toponímia:
 Heraclea de Lucània, colònia de la Magna Grècia
 Heraclea d'Atamània, fortalesa a l'Epir
 Heraclea Cacabària, ciutat d'origen grec a la boca del Roine
 Heraclea de Cària, ciutat esmentada per Estrabó, a Cària, de situació desconeguda a la frontera entre Cària i Jònia.
 Heraclea Cibistra, fortalesa a Capadòcia
 Heraclea d'Eòlia, ciutat amb dependència de Mitilene
 Heraclea del Latmos, ciutat en els límits entre Cària i Jònia
 Heraclea de Lídia, ciutat de Lídia 
 Heraclea de Lincèstida, ciutat capital de la província de l'alta Macedònia
 Heraclea Minoa, ciutat grega de Sicília
 Heraclea de Pàrtia, ciutat esmentada per Estrabó que la situa, juntament amb Apamea, en la direcció de Rages
 Heraclea de Perint Heraclea de la Pisàtide, ciutat de la Pisàtide, a l'Èlida
 Heraclea Pòntica, ciutat de la costa de l'Euxí
 Heraclea Síntica, ciutat grega de Tràcia,
 Heraclea de Síria, ciutat de la costa del nord de Síria
 Heraclea Traquínia, ciutat grega a la regió de Traquínia al sud del riu Esperqueu, habitada pels malis
 Heraclea (Il·líria)'''